San Casciano puede referirse a:

 San Casciano in Val di Pesa, comunidad de la provincia de Florencia.
 San Casciano dei Bagni, localidad italiana de la provincia de Siena, región de Toscana.
 Lago de San Casciano, municipio situado en el territorio de la Provincia de Forlì-Cesena, en Emilia-Romaña.
 Rocca San Casciano, lago artificial en la frontera de Toscana y Lacio, también cerca de Umbría.